Љано де Окоте има више значења:

 Љано де Окоте, Јосо Тукса (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де Окоте (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано де Окоте (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику